La freibergita és un mineral desacreditat per l'Associació Mineralògica Internacional. Actualment el terme freibergita es considera una sinònim del grup de la freibergita.

La freibergita fou descoberta l'any 1853 a la mina Himmelsfürst, a Erbisdorf, prop de Freiberg, Saxònia, Alemanya, d'on rep el seu nom.

Referències 

Sulfantimonits
Minerals de ferro
Minerals d'argent
Minerals de coure
Minerals descoberts al districte de Mittelsachsen